Vanhakaupunki kan syfta på:

Vanhakaupunki – en stadsdel i Helsingfors stad, se Gammelstaden, Helsingfors
Vanhakaupunki – en by i Karleby, se Neristan